Nils Dacke kan syfta på:

 Nils Dacke (roman) – en historisk roman från 1956 av K.G. Ossiannilsson
 M/S Nils Dacke – namn på ett fartyg hos TT-Line 1995–2014
 M/S Nils Dacke (1995) – ett fartyg hos TT-Line

Personer
 Nils Dacke (1510–1543), en småländsk bonde och upprorsledare
 Nils Dacke (musiker) – ett artistnamn för en svensk organist